Lascaris – dinastia nobiliare greco-bizantina
 Lascaris di Briga – famiglia storica
 Lascaris di Ventimiglia – famiglia storica

Persone 
 Agostino Lascaris di Ventimiglia (1776-1838) – politico italiano
 Andrea Giovanni Lascaris (1445-1534) – umanista e scrittore bizantino
 Anna Lascaris (1487-1554) – contessa di Tenda, Ventimiglia e Villars
 Antonio Lascaris di Castellar (1436-1490) – conte di Ventimiglia
 Beatrice Lascaris di Ventimiglia (1372-1418) – nobile italiana
 Costantino Lascaris (1434-1501) – filologo e umanista bizantino
 Costantino XI Lascaris (1170-1205) – imperatore bizantino
 Eudossia Lascaris (1248-1311) – principessa bizantina
 Giovanni Paolo Lascaris di Ventimiglia e Castellar (1560-1657) – principe di Malta, conte di Peille, gran maestro del Sovrano Militare Ordine di Malta
 Giuseppe Lascaris di Ventimiglia (1729-1793) – politico italiano, Viceré di Sardegna dal 1777 al 1781
 Lucrezia Lascaris di Ventimiglia (1264-1314) – nobile italiana
 Giovanni IV Lascaris (1250-1305) – imperatore bizantino
 Irene Lascaris (XIII secolo–XIII secolo) – imperatrice bizantina
 Onorato Lascaris di Ventimiglia (1526-1595) – vescovo italiano
 Onorato I Lascaris di Ventimiglia (1420-1475) – conte di Ventimiglia
 Teodoro I Lascaris (1174-1221) – imperatore bizantino
 Teodoro II Lascaris (1221-1258) – imperatore bizantino
 Vatatza Lascaris di Ventimiglia (...–...) – nobile italiana
 Giovanni Giorgio Lascaris (...–1531) – scultore italiano

Altro 
 Palazzo Lascaris – palazzo di Torino